Hartheim steht für:

 Hartheim am Rhein, Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg 
 Hartheim (Meßstetten), Ortschaft in der Stadt Meßstetten im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
 Hartheim (Gemeinde Alkoven), Katastralgemeinde von Alkoven, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 NS-Tötungsanstalt Hartheim in Hartheim in Oberösterreich
 Schloss Hartheim in Hartheim in Oberösterreich

Siehe auch:
 Hardheim